Il singolare del torneo di tennis President's Cup 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrej Golubev che ha battuto in finale Illja Marčenko 6–3, 6–3, difendendo il titolo vinto l'anno precedente.

Teste di serie

  Denis Istomin (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
  Björn Phau (semifinali)
  Stéphane Robert (quarti di finale)

 Laurent Recouderc (secondo turno)
 Andrej Golubev (campione)
 Oleksandr Dolhopolov Jr. (primo turno)
 Michail Kukuškin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

President's Cup 2009